Rübsaamen ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Rübsaamen (* 1937), deutscher Maler und Grafiker
 Ewald Heinrich Rübsaamen (1857–1919), deutscher Zoologe und Maler

Siehe auch:
 Rübsamen
 Rübsam